Кока-Кола Алматы Боттлерс (JV Coca-Cola Almaty Bottlers LLP) — дочерняя транснациональная компания турецкой Coca-Cola İçecek, производящая газированные и негазированные безалкогольные напитки под маркой Coca-Cola Company в Казахстане. Входит в тройку крупнейших FMCG-компаний страны.

История 
ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс» была основана в 1994 году в городе Алма-Ата. Компания возникла на месте действующих производственных цехов бывшего государственного «Производственного объединения пивобезалкогольной промышленности», производящего Pepsi Cola, натуральные безалкогольные напитки и соки из местных фруктов (яблоко, слива, персик и другие). В начале 1990-х годов в рамках проведения приватизации государственного имущества и предприятий, рекомендуемого иностранными консультантами из США, Правительство РК продало отечественное предприятие «Алматинское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности» американской компании «The Coca-Cola Company». После чего «The Coca-Cola Company» перепрофилировало производственные мощности цехов на производство своих напитков: Coca-Cola, Sprite и Fanta.

В апреле 2003 года компания «Кока-Кола Алматы Боттлерс» выкупила у компании «ФудМастер» известный казахстанкий брэнд Piko.

В 2005 году компания построила дополнительную разливочную фабрику (10 производственных линий) в поселке Береке Алматинской области, а в 2016 году запустила второй казахстанский завод в городе Астана.

Производство 
На 2019 год компания «Кока-Кола Алматы Боттлерс» владеет тремя заводами в Казахстане (в г. Алма-Ата, в пос. Береке Алматинской области, в г. Астана).

Собственники и руководство 
С момента основания владельцем и управляющим ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс» была непосредственно американская «The Coca-Cola Company». В 2008 году 100 % долю компании приобрела турецкая компания Coca-Cola İçecek (CCI).

Финансовые показатели 
Благодаря мощному потребительскому маркетингу задействованному компанией наблюдается рост продаж и прибыли. Оборот компании по состоянию на 2018 год составил свыше 18 млрд. тенге, а налоговые отчисления свыше 15 млрд. тенге.
.

Примечания 

Компании Алма-Аты
Производственные компании Казахстана